Paul Louis Antoine Fontaine, est né à Bastia, en Corse le  et mort le  à Paris, est un Officier de la Marine française

Biographie 
Fils aîné de Charles Antoine Fontaine (1864-1943) officier de la Marine nationale française, directeur des mouvements du port de Cherbourg, et directeur des chemins de Fer de Corse, chevalier de la Légion d'honneur, et de Mathilde Julienne Fortier son épouse.

Il entre au Borda le , sous le commandement du commandant de l'école navale : Maxime Bouis (1870-1935), et devient enseigne de vaisseau  de 2ème classe le  à Cherbourg, à bord de la Jeanne d'Arc comme élève officier, sous le commandement du capitaine de vaisseau : Eugène Charles Jolivet (1868-1926), puis enseigne de vaisseau de  1ère classe le  à bord du croiseur D'Estrées, sous les ordres du commandant Edmond Lacombe (1878-1926), dans la Division navale d'Extrême-Orient, le , 
.

En mars 1922 il embarque à bord de la canonnière  Malicieuse, en partance pour l'Indochine en compagnie de la Gracieuse avant d'être transféré sur l'aviso sloop l' Aldébaran, à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique, sous le commandement du capitaine de frégate Auguste Théodore Henri Marie de Solminihac (1875-1942), puis du capitaine de frégate Pierre Stéphane Raymond Husson (1884-1957)

En 1924 il est à bord de l' Arras, sous les ordres du lieutenant de vaisseau Gabriel Théodore Eugène Barois (1889-1972), puis passe sur l'aviso l' Ancre à l'école de pilotage que commande le capitaine de frégate André Marquis (1883-1957). Paul Fontaine est alors breveté officier torpilleur, puis promu:

Lieutenant de vaisseau, le .

L'année suivante, il est affecté au groupe garde pêche en Corse comme commandant du torpilleur T.139 et la canonnière la Gracieuse
En 1929 à bord du cuirassé, Condorcet, navire école des officiers torpilleurs en qualité d'instructeur. En 1930 il sert sur le Foch, puis il est muté à bord du Jeanne d'Arc pour les campagnes 1931-1932 et 1932-1933 en qualité de lieutenant de vaisseau, sous le commandement du commandant André Marquis (1883-1957). Au  il est basé à Cherbourg et il  est inscrit pour la Légion d'honneur, puis embarque sur le Cyclone, comme second. Il est nommé Capitaine de corvette. En 1933, il est sur le contre-torpilleur Bison, sous le commandement du capitaine de frégate Joseph Louis Nouvel de La Flèche (1887-1969). En 1935, il est secrétaire de la Commission Permanente des Essais à Paris sous l'autorité de René-Clément Juge (1877-1958), Président du comité technique et de la commission permanente des essais des bâtiments de la flotte en 1937, membre du Conseil supérieur de la Marine.

Le  Paul Fontaine devient capitaine de corvette et, commandant en second, du capitaine de vaisseau Raymond Fenard (1887-1957) à bord du Dunkerque, qui représente la France en  à la revue navale anglaise de Spithead à l'occasion du couronnement du nouveau roi d'Angleterre .

A partir de  et pendant l'année 1939, le commandant Paul Fontaine fait plusieurs séjours à la base de Lorient à bord du Foudroyant qu'il commande.

Seconde Guerre mondiale 
Du  au  il commande toujours le Foudroyant, faisant partie du Corps expéditionnaire français en Scandinavie au cours de la Campagne de Norvège sous les ordres de l'amiral Edmond Derrien (1882-1946), il prend une part active à la bataille de Narvik Il participe ensuite à la Bataille de Dunkerque et à l'Opération Dynamo pour le rapatriements des troupes anglaises à Douvres sauvant , mais le Foudroyant est coulé par une attaque aérienne au large des plages, ce  même . Les  furent sauvées par le  Sainte-Bernadette-de-Lourdes, le naufrage fit toutefois une vingtaine de disparus.

Le , Paul Fontaine est fait officier de la Légion d'honneur puis le  il est promu capitaine de frégate, et cette même année 1940 il est nommé chef de cabinet du secrétariat à la marine de l'amiral François Darlan. Le  Paul Fontaine est promu capitaine de vaisseau et quelques jours plus tard il occupe le poste de 1er aide-de-camp du commandant en chef des armées François Darlan. Le  il est nommé commandant de la Division Métropolitaine de Police de l'arsenal de Toulon (D.M.P.), et de l' Incomprise

Sabordage de la flotte à Toulon 

La Division Métropolitaine de Police et la 1re flottille de patrouille dépendent de la 3ème Région maritime placée sous le commandement du vice-amiral  André Marquis (1883-1957) nommé en  préfet maritime de Toulon, Sa charge est particulièrement délicate du fait des circonstances. Il est responsable des bateaux de servitude de la Direction du port, petits bâtiments armés, affectés à des missions de patrouilles de surveillance des côtes ainsi qu'au dragage. Le commandant Paul Fontaine sera averti  à bord de l' Incomprise le  à 4 heures 50 par l'appel téléphonique du commandant Paul François Le Nabec (1899-1954), de l'arrivée des Allemands, et va aussitôt alerter par le même canal toutes ses unités, exception faite de la Poursuivante, qui est au quai des machines et n'est pas reliée directement, ainsi que le torpilleur la La Bayonnaise. Il joint par téléphone le torpilleur Mars qui se trouve à Saint-Mandrier, qui est prévenu que les Allemands occupent le Fort Lamalgue et qu'il doit transmettre l'alerte à La Bayonnaise dont le commandant sait ce qu'il doit faire. Ce qui sera exécuté par le capitaine de corvette Léon François Palut (1901-1957), commandant le torpilleur le Mars .

Le capitaine de vaisseau Paul Fontaine a réussi à contacter ses bâtiments pourtant dispersés dans tous les bassins, mais lorsque les Allemands arrivent devant l' Incomprise , tirant en l'air des rafales de mitraillettes  seul quelques pièces étaient saccagées, mais le sabordage n'avait pas commencé à proprement parlé

l'opération de sabordage achevée, Paul Fontaine est mis en congé, et prend sa retraite le .

Décorations, citations 
 Chevalier de la Légion d'honneur (1932)
 Officier de la Légion d'honneur le 
 Ordre de l'armée de mer:  (Ordre N°1159. F.M.F.3 du 19 mai 1940)
 Ordre de l'armée de mer:  (Ordre N°1194. F.M.F.3 du 24 mai 1940)
 Ordre de l'armée de mer: (Ordre N°1348. F.M.F.3 du 16 juillet 1940)

Famille 
 Charles Louis Fontaine (1818-1868), , officier de la Marine française, est le père de :
 Victor Maurice Fontaine (1857-1933), Officier de la Marine française, promotion 1873
 Charles Antoine Fontaine (1864-1943), Officier de la Marine française, promotion 1879 père de:
Paul Louis Antoine Fontaine (1899-1976), officier de la Marine française, marié le  à Les Rifflets, Auch avec Geneviève Antoinette Wanda dite "Pouchette" Wayne d'Arche ( 1899-1976) union sans postérité.
Marcel Henri Alphonse Fontaine (1900-1942), officier de la Marine française. Il épouse, le  à Sanvic en Seine-Maritime Charlotte Anne Marie Andrée Presle, née le  au Havre fille de Alfred Jules Presle, courtier et Charlotte Marie Louise Ernestine Feuchères, son épouse .
De cette union naîtront :
 Olivier (septembre 1936), 
 Emmanuel (Avril 1939-Février 2023), 
 Laurent (Octobre 1940), 
Trois enfants qui ont respectivement, 6, 3 et 2 ans à la mort pour la France de leur père. La famille avait une habitation à Saint-Servan.

Hommages

Voir aussi

Sources bibliographiques 
 
 
 Henri Noguères, Le suicide de la flotte française à Toulon, 27 novembre 1942, Éditions de Crémille, Genève, 1973 et Éditions J'ai lu leur aventure, N°A.120/121.
 
 
 Hilaire Legentil,  Répertoire numérique sommaire de la sous-série 1M: Matricules des officiers et autres agents de la Marine (an VII-1959), Service historique de la Marine à Cherbourg, Cherbourg; 2001, , dossiers: 1 M 100 15 et 1M 19 87.

Iconographie

Références

Notes

Articles connexes 
 Grades de la Marine nationale (France)
 Marine de guerre
 Navire de guerre
 Chronologie de la Seconde Guerre mondiale

Liens externes 
  Dossier de Paul Fontaine, archives de l' école navale
  position des bâtiments à Toulon  le 27 novembre 1942
 
 
 

Personnalité de la Seconde Guerre mondiale
Commandant français
Officier de la Marine française
Commandeur de la Légion d'honneur
Titulaire de la croix de guerre 1939-1945 
Élève de l'École navale
Naissance en avril 1899
Naissance à Bastia
Décès en novembre 1976
Décès à Paris
Décès à 77 ans